Skiöld är ett svenskt efternamn, som den 31 december 2015 bars av 219 personer bosatta i Sverige.

 Birgit Skiöld (1923–1982), svensk grafiker och målare
 Gitten Skiöld (född 1954), svensk skribent
 Lars Skiöld (1923–2006), svensk ämbetsman
 Lars-Erik Skiöld (1952–2017), svensk brottare och fotbollsspelare
 Leif Skiöld (1935–2014), svensk fotbollsspelare
 Ossian Skiöld (1889–1961), svensk friidrottare
 Åke Skiöld (1917–1993), svensk serietecknare

Källor

Svenska efternamn